Slungard ist der Name von

 Anne Kathrine Slungård (* 1964), norwegische Politikerin der konservativen Partei Høyre
 Asbjørg Slungård (1927–1983), norwegische Missionarin
 Kari Slungård (* 1946), norwegische Politikerin, Bürgermeisterin von Tydal
 Petra Slungård (1919–1990), norwegische Missionarin
 Torstein Slungård (1931–2009), norwegischer Politiker, stellvertretender Abgeordneter und Staatssekretär